Pyronia phaedra är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper 1777. Pyronia phaedra ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
phaedra